Araba – prowincja w Hiszpanii
 Ha-Arawa (Arabah) – dolina na Bliskim Wschodzie